

Prvi dio

Drugi dio

Poveznice 
 1. HNL 2007./08.
 2. HNL 2007./08.
 3. HNL 2007./08.
 4. HNL 2007./08.
 5. rang HNL-a 2007./08.
 6. rang HNL-a 2007./08.
 7. rang HNL-a 2007./08.
 8. rang HNL-a 2007./08.

2007.-08.
 kup